Toyotomi ist der Name folgender Personen:

 Toyotomi Hideyoshi (1537–1598), japanischer Feldherr und Politiker.
 Toyotomi Hidenaga (1540–1591), Halbbruder von Toyotomi Hideyoshi sowie mächtiger Feldherr und Lehnsherr.
 Toyotomi Hidetsugu (1568–1595), Neffe und Gefolgsmann von Toyotomi Hideyoshi sowie 1591–1595 Regent (Kampaku).
 Toyotomi Hideyori (1593–1615), Sohn und designierter Nachfolger von Toyotomi Hideyoshi.

 Zum japanischen Klan (uji), siehe Toyotomi (Klan).

Toyotomi ist zudem der Name folgender Ortschaften:

 Toyotomi (Yamanashi), Dorf in der japanischen Präfektur Yamanashi.
 Toyotomi (Hokkaidō), Gemeinde in der japanischen Präfektur Hokkaidō.